Węzie Skały – grupa skał w Dolinie Brzoskwini na Garbie Tenczyńskim
 Węzie Skały – grupa skał w Dolinie Sąspówki w Ojcowskim Parku Narodowym